Interlingua (o lingua pivot) – rappresentazione linguistica neutra di concetti semantici e grammaticali, usata nelle traduzioni automatiche
 Interlingua – in glottodidattica, sistema linguistico sviluppato da un discente nell'apprendimento di una lingua seconda
 Interlingua (lingua ausiliaria) – lingua artificiale creata per la comunicazione tra persone di differenti nazioni
 Interlingua – lingua ausiliaria sviluppata dalla International Auxiliary Language Association (IALA)
 Interlingua (latino sine flexione) – lingua ausiliaria sviluppata da Giuseppe Peano
 Interlingue (o Occidental) – lingua ausiliaria internazionale creata da Edgar de Wahl